HMS „Alcide” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez szereg okrętów Royal Navy:
 HMS „Alcide” – ex-francuski 64-działowy okręt liniowy III rangi (ang. third-rate) „Alceste” z lat 40. XVIII wieku, zdobyty w 1755 roku
 HMS „Alcide” – 74-działowy okręt liniowy III rangi (ang. third-rate) z lat 70. XVIII wieku
 HMS „Alcide” (P415) – okręt podwodny typu Amphion z lat 40. XX wieku

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów